Niemcy:
 Oelsen – dzielnica Bad Gottleuba-Berggießhübel
 Oelsen – dzielnica gminy Krölpa w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Zobacz też:
 Ölsen